Bruno Casanova puede referirse a: 

 Bruno Oscar Casanova, futbolista argentino. 
 Bruno Casanova, piloto de motociclismo italiano.